Тлакситла има више значења:

 Тлакситла (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлакситла (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлакситла (Атлавилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику